Municipio de Chapman puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Chapman (condado de Clay, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Chapman (condado de Ottawa, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ottawa.
 Municipio de Chapman (condado de Merrick, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Saunders.
 Municipio de Chapman (condado de Saunders, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Merrick.
 Municipio de Chapman (condado de Clinton, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clinton.
 Municipio de Chapman (condado de Snyder, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Snyder.